Магдалена Апаско има више значења:

 Општина Магдалена Апаско (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Магдалена Апаско (Магдалена Апаско, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику